I Capture the Castle (roman) - roman van Dodie Smith
 I Capture the Castle (film) - Britse film